Linsingen steht für:
 Linsingen (Frielendorf), Stadtteil von Frielendorf im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Linsingen (Adelsgeschlecht), hessisches Adelsgeschlecht

Linsingen ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Ernst von Linsingen (1723–1784), königlich-preußischer Oberstleutnant und kurfürstlich-mainzischer Kammerherr
 Alexander von Linsingen (1850–1935), preußischer Generaloberst
 August Christian Wilhelm von Linsingen († 1802), sachsen-gothaischer Oberstleutnant im holländischen Diensten sowie Rittergutsbesitzer 
 Carl von Linsingen (1742–1830), deutscher General
 Caroline von Linsingen (1768–1815), 1791–1793 angeblich Gemahlin des späteren Königs Wilhelm IV. von Großbritannien und Irland
 Dietrich Ernst Heinrich von Linsingen (1687–1762), anhaltzerbstischer wirklicher Geheimer Rat und Kanzler
 Ernst von Linsingen (1775–1853), königlich hannoverscher General der Kavallerie
 Ernst Otto von Linsingen (1834–1920), deutscher Bürgermeister und Abgeordneter 
 Ernst Wilhelm von Linsingen (1821–1895), preußischer Generalmajor

 Georg Karl Friedrich von Linsingen (1792–1870), hannoverscher Generalleutnant 
 Heimart von Linsingen (1818–1894), preußischer Generalmajor

 Karl Georg Edmund von Alten-Linsingen (1843–1916), hannoverscher, später preußischer Offizier, Kammerherr, Major und Flügeladjutant von Kaiser Wilhelm II.
 Ludwig Carl von Linsingen († 1805), französischer Oberst der Kavallerie
 Thilo von Linsingen (1862–1943), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Linsing
 Heeresgruppe Linsingen